Motorola Moto G7 Plus — смартфон компании Motorola 2019 года выпуска. Бюджетный флагман линейки G7, которая входит в серию Moto G.

Технические характеристики 

 Материалы корпуса: металл (алюминий), стекло (Corning Gorilla Glass 3)
 Операционная система: Android 9.0 Pie
 Сети: GSM, HSPA, LTE, 2 nano-SIM
 Экран: LTPS IPS LCD, диагональ 6,2", разрешение 2270х1080 точки, ppi 405
 Платформа: Qualcomm Snapdragon 636
 Процессор: восьмиядерный, 1,8 ГГц Kryo 260
 Графика: Adreno 509
 Оперативная память: 4 ГБ
 Память для хранения данных: 64 ГБ
 Слот под карту памяти: да, отдельный
 Основная камера: 16 МП f/1.7 (1.22µm, PDAF, OIS) + 5 МП f/2.2 (сенсор глубины)
 Фронтальная камера: 12 МП, 1.25µm
 Звук: разъем 3,5 мм, Dolby Audio
 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, USB 2.0 Type-C
 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo
 Дополнительно: сканер отпечатка, гироскоп, акселерометр, датчик приближения, цифровой компас
 Батарея: 3000 мАч (быстрая зарядка TurboPower 27 Вт)
 Габариты: 157 x 75.3 x 8.3 мм
 Вес: 176 г

Аккумулятор 
В феврале 2019 года ресурс PhoneArena провел тест батареи Moto G7 Plus. Из их отчета следует что, модель Moto G7 Plus обошла по скорости зарядки все модели, которые ранее тестировались в лаборатории. Согласно полученным PhoneArena данным, на 25% телефон заряжается за 10 минут, 43% набирается за 15 минут и 80% за 30 минут. Такая скорость обеспечивается зарядкой TurboPower мощностью 27 Вт, которая идет в комплекте с телефоном. Например, по тем же тестам iPhone 11 Pro Max за 15 минут заряжался на 24%, а 82% зарядки занимает у модели 1 час.

Программное обеспечение 
Moto G7 Plus работает на Android 9.0 Pie. Из коробки в смартфоне установлены два приложения от компании Яндекс: Яндекс.Браузер и Яндекс. В конце марта 2019 года разработчики выложили в открытый доступ прошивку данной модели.

Знаменитый рингтон "Hello Moto" есть, но в обновленном звучании.

Продажи 
22 февраля 2019 года в Москве прошла презентация линейки Moto G7. Предзаказ на модель Moto G7 Plus в России был открыт 30 мая, прямые продажи начались 11 июня. Первоначальная стоимость составляла 22 990 рублей, к ноябрю цена была снижена до отметки в 18 990 рублей.

Модель доступна в двух цветах: "Глубокий Индиго" и "Viva Red".

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Смартфоны на Android
Мобильные телефоны Motorola
Появились в 2019 году в США